HMV steht für:
 Herzminutenvolumen,
 heavy maintenance visit, bezeichnet den Aufenthalt eines Luftfahrzeugs zur Ausführung umfassender Wartungsarbeiten.
 Hausmüllverbrennungsanlage, siehe Müllverbrennungsanlage
 HMV Group, weltweit tätige Einzelhandelskette
 His Master’s Voice, Markenname für einen Produktions- und Herstellerkonzern von Schallplatten und deren Wiedergabegeräten. 
 Hessischer Musikverband
 Hamburger Modellbaubogen Verlag, siehe: Scheuer & Strüver
 Hilfsmittelverzeichnis
 High Mileage Vehicles, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

hmv steht für:
 Hmong Do (ISO-639-3-Code), Varietät der Hmong-Sprache der indigenen Hmong, Dialektkontinuum der westlichen Sprachen der Miao

HMV